Sandro může být:

příjmení
 Jose Ferreira da Silva Sandro (* 1986) – brazilský profesionální fotbalový záložník
 Juan Di Sandro (1898–1988) – italsko-argentinský reportážní fotograf

druhé jméno
 Alex Sandro (* 1991) – brazilský fotbalový obránce

křestní jméno
 Sandro Aminašvili (* 1992) – gruzínský zápasník – volnostylař
 Sandro Bondi (* 1959) – italský politik
 Sandro Botticelli (1444–1510) – italský renesanční malíř
 Sandro Cortese (* 1990) – německý motocyklový závodník s italským původem
 Sandro Mazzola (* 1942) – bývalý italský fotbalista
 Sandro Penna (1906–1977) – italský básník
 Sandro Ramírez (* 1995) – španělský profesionální fotbalista
 Sandro Salvadore (1939–2007) – italský fotbalista